Роџер Федерер је други пут освојио турнир. У финалу је победио Фелисијана Лопеза резултатом 4:6, 6:1, 6:2.

Носиоци 

  'Роџер Федерер (победник)
  Гиљермо Корија (прво коло)
  Рајнер Шитлер (прво коло)
  Давид Налбандијан (прво коло)

<li>  Марк Филипусис (прво коло)
<li>  Тим Хенман (прво коло)
<li>  Парадорн Сричапан (друго коло)
<li>  Шенг Схалкен (четвртфинале)

Жреб

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2004.
Тенис 2004.